23. Bezirk steht für:
 XXIII. Budapester Bezirk, Bezirk im Süden von Budapest, Ungarn
 23. Wiener Gemeindebezirk, Gemeindebezirk in Wien, siehe Liesing (Wien)